The Majesty of the Law – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Majesty of the Law – film del 1915 diretto da Julia Crawford Ivers